Ašur je pojam koji se može odnositi na:

 Ašur, grad u središnjem dijelu Asirije
 Ašur (bog), božanstvo štovano u istoimenom gradu i šire u Mezopotamiji